Serena Williams era la detentrice del titolo da due anni ma si è ritirata per un infortunio alla schiena.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Angelique Kerber con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (ritirata)
  Angelique Kerber (finale)
  Simona Halep (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)

 Johanna Konta (terzo turno)
 Petra Kvitová (ritirata)
 Timea Bacsinszky (terzo turno)
 Belinda Bencic (secondo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Karolína Plíšková (campionessa)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Elina Svitolina (secondo turno)

Wildcard 

  Louisa Chirico (primo turno)
  Christina McHale (secondo turno)

 Serena Williams (ritirata)

Qualificate 

  Tímea Babos (quarti di finale)
  Annika Beck (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Alizé Cornet (secondo turno, ritirata)
  Varvara Flink (primo turno)

 Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
 Kurumi Nara (secondo turno)
 Alison Riske (secondo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)

Lucky loser 

  Misaki Doi (terzo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)

 Cvetana Pironkova (secondo turno)
 Johanna Larsson (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2016
WTA Tour 2016